Białoruska Liga Siatkówki 2009/2010 – rozgrywki o mistrzostwo Białorusi. Zainaugurowane zostały 26 września 2009 roku i trwały do wiosny 2010 roku.

W fazie zasadniczej 8 zespołów rozegrało po dwa mecze system każdy z każdym, mecz i rewanż (razem po 4 mecze).

W sezonie 2009/2010 w Pucharze Challenge Białoruś reprezentował Stroitel Mińsk,  oraz Metallurg Żłobin.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela fazy zasadniczej

Liderzy

Grupa A

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela

Grupa B

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 

2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich na Białorusi